Влади́мир Никола́евич Ли́харев () — декабрист, участник Кавказской войны, подпоручик квартирмейстерской части (1823), унтер-офицер (1840). Погиб в сражении с горцами.

Биография 
Владимир Николаевич Лихарев родился в дворянской семье осенью 1803 года. Сын ротмистра Николая Андреевича Лихарева (1772—1826) от брака его с Пелагеей Петровной Быковой (ум. ). Родовое имение (124 души) с. Кончинка (Коншинка) Кончинской волости Каширского уезда Тульской губернии, ныне деревня входит в Сетский сельский округ муниципального образования Мордвесское  Тульской области. Родители имели ещё 500 душ в Тульской, Рязанской и Костромской губерниях. У Владимира было три брата и пять сестёр.

До 15 лет воспитывался дома у родителей под руководством Делиля (среди учителей были Гансон, Добровольский, Больтинге, Реми и др.), затем у пастора Галлера.  поступил в Московское Училище колонновожатых.

 выпущен по экзамену прапорщиком в свиту по квартирмейстерской части и назначен на Главную квартиру 1 армии. В 1821 году откомандирован к генерал-лейтенанту графу Палену в конно-егерский дивизион.  командирован на съемку земель военного поселения Бугской и 3-й Украинской уланской дивизии. С  подпоручик. С  был в отпуске на 4 месяца.

Член Южного общества, принят родственником, полковником В. Л. Давыдовым. Сокровенной цели общества не знал, разговоры о введении Республиканского правления иногда слышал. Знал, что Северное и Польское общества были связаны с Южным. Составил «Взгляд на военные поселения» в духе общества. Принял в общество отставного чиновника коллегии иностранных дел Бошняка и вёл переговоры с генералом графом Виттом.

 у Лихарева была дуэль с Михаилом Павловичем Бестужевым-Рюминым из-за Екатерины, дочери сенатора генерала Андрея Михайловича Бороздина. Бестужев-Рюмин предложил Екатерине выйти за него замуж, но его родители не дали согласия и он, отказавшись от женитьбы, скомпрометировал её. Лихарев стрелял первым, его пуля сорвала левый эполет. Пуля Бестужева-Рюмина застряла в мягкой ткани правого бедра Лихарева. Лекарь посоветовал не трогать пулю.  Лихарев и Бороздина обвенчались.

 генерал Витт объявил Александру I о раскрытии заговора во 2-й армии. Одним из первых в списке заговорщиков был Лихарев. В апреле 1825 года к нему был послан агент-провокатор Бошняк, который узнал от Лихарева о существовании Южного общества. Приказ об аресте от . 

 арестован в доме Иосифа Викторовича Поджио в селе Яновка Чигиринского уезда Киевской губернии (они были женаты на родных сёстрах), доставлен из Елисаветграда в Санкт-Петербург на главную гауптвахту — , в тот же день переведён в Петропавловскую крепость, в № 13 куртины между бастионами Екатерины I и Трубецкого. Был допрошен генерал-адъютантом В. В. Левашовым.  Лихарева посетил родственник Н. Н. Раевский.

Отнесён к VII разряду государственных преступников и по конфирмации  осуждён на каторжные работы на 2 года с лишением чинов и дворянства,  срок сокращён до 1 года.

Отправлен из Петропавловской крепости в Сибирь . Приметы: рост 2 аршина 7 4/8 вершков, «лицо белое, продолговатое, глаза серые, нос посредственный, продолговат, волосы на голове и бровях светлорусые, на правом боку ниже ребер от раны шрам и пуля внутри».

Доставлен в Читинский острог . По истечении срока каторги в апреле 1828 года обращен на поселение в с. Кондинское Берёзовского округа Тобольской губернии, в 1829 году мать и жена неудачно ходатайствовали об определении его рядовым в действующую армию. По ходатайству матери разрешено перевести в город Курган Курганского округа Тобольской губернии в мае 1830 года. В начале 1832 года просил разрешения у Тобольского генерал-губернатора на поездку в Тобольск для лечения и извлечения пули. Пробыл в Тобольске с  по , затем вернулся в Курган.

Близко знавшие Лихарева называли его одним из самых замечательных людей своего времени. Он знал четыре языка и говорил и писал на них одинаково свободно. Он был человеком широкой души, всегда готов был не только делиться, но и отдавать самое последнее. Вопреки официальным предписаниям активно общался с курганскими чиновниками и гражданами. При всём этом он страстно любил карточную игру и вообще рассеянную жизнь. Лихарев не умел себе ни в чём отказывать, получая от родных по 1000 рублей в год ассигнациями, часто нуждался в деньгах. Общая сумма его долга после болезни достигла 7000 рублей. Тобольский губернатор В. И. Копылов предложил генерал-губернатору Западной Сибири Н. С. Сулиме принять меры к ограждению кредита государственных преступников, так как подобные займы, какие делал Лихарев, нарушают Высочайшую волю, ограничивающую материальные средства государственных преступников. Сулима согласился с мнением Копылова и предложил опубликовать соответствующее распоряжение; долги Лихарева решено было уплачивать по частям из ежегодно получаемых им денег от родственников, и, кроме того, ему было выдано 200 рублей казённого пособия. Впрочем, распоряжение об ограничении кредита государственным преступникам не имело вообще практических последствий, и, в частности, в Кургане находились люди, охотно ссужавшие и Лихарева, и других декабристов и деньгами, и необходимыми продуктами. Жители Кургана относились к Лихареву сочувственно, что в конце 1836 года был на них донос со стороны тобольского чиновника Яшина, сообщившего губернатору, что «живущие в Кургане государственные преступники Фохт и Лихарев показываются беспрестанно в тамошних обществах и взаимно открытым образом посещаются курганскими чиновниками и гражданами». Копылов не дал доносу формального хода и ограничился только наставлением курганскому городничему, чтобы впредь «доброходство и сострадание» местных чиновников и граждан «отнюдь не переступали границ должного благоприличия и установленного законом порядка».

В 1837 году определен рядовым в Отдельный Кавказский корпус, выехал из Кургана ,  зачислен в Куринский пехотный полк, В 1838 году переведён в Тенгинский пехотный полк и назначен в отряд Н. Н. Раевского,  участвовал в высадке при Туапсе. Участвовал в десантных операциях и строительных работах на берегу Чёрного моря. В сентябре 1839 года был в госпитале в Тамани по болезни, весной 1840 года вернулся в строй. В 1840 году жил в Прочном Окопе.

Владимир Лихарев был убит  года в сражении на реке Валерик в наибстве Гехи Северо-Кавказского имамата, ныне окрестности села Валерик Валерикского сельского поселения  Чеченской Республики.

Версии гибели:
 Находясь в цепи застрельщиков, был убит непосредственно во время боя.
 Возвращаясь после боя под Валериком, М. Ю. Лермонтов, любивший бравировать, затеял спор с Лихаревым и заставил его отстать от своего отряда. Из зарослей выскочил конный отряд из нескольких чеченцев, и Лихарев помчался галопом прямо к вражескому отряду. Когда подъехали остальные офицеры, чеченский отряд снова исчез, а всадник с конём лежали убитые.

Приказ о производстве в унтер-офицеры не застал Лихарева в живых.

Семья 
Родоначальником Лихаревых был знатный татарин Бахты-Хози, в крещении Анания, по прозванию Иван Лихарь, который, вместе с двумя братьями (родоначальниками Тевяшевых и Фустовых), выехал из Золотой Орды к великому князю Василию Дмитриевичу в 1393 году. У Анании сын Григорий, внук Давыд, правнук Григорий Давыдович; у него внук Казьма Родионович; у него внук стольник Федор Иванович; у него внук секунд-майор Андрей Иванович, дед декабриста.

У Владимира Николаевича было три брата и пять сестёр, среди них:
 Варвара (1803—1876), замужем за Петром Львовичем Давыдовым
 Елизавета
 Екатерина 

Владимир Лихарев сочетался браком  в селе Телепино Киевской губернии с Екатериной Андреевной Бороздиной ( — ), дочерью сенатора Андрея Михайловича Бороздина от брака его с Софьей Львовной Давыдовой. Сестра её Мария была замужем за декабристом Иосифом Викторовичем Поджио. Обе не последовали за мужьями в Сибирь и после развода получили право вступить в новый брак. Жили в родительском доме в Крыму. В 1836 году Екатерина вышла замуж за помощника графа Воронцова отставного гвардии прапорщика Льва Антоновича Шостака (1810—1843). Родив двух сыновей, Евгения (1837—?) и Александра ( — после 1863), вскоре умерла от чахотки в  Симферополе. Похоронена в семейном склепе в имение в Кучук-Ламботе.
 Сын Николай Владимирович Лихарев ( — 1894?), прапорщик. В службу вступил унтер-офицером в Рязанский пехотный полк ; отставлен, как не утвержденный в дворянстве без воинского чина ; поступил рядовым в Драгунский полк принца Вюртембергского ; произведен в унтер-офицеры ; за отличие в делах с горцами пожалован в прапорщики  с переводом в Драгунский полк Наследника Цесаревича; отставлен . Участвовал в войне с горцами и в походе в Галицию по случаю Венгерского мятежа 1849. С 1861 г. по 5 октября 1866 года был мировым посредником в Раненбургском уезде Рязанской губ., а потом — мировым судьей 5 участка того же уезда. Был женат на Зинаиде Сергеевне Щербачевой (1839—после 1914).

Литература 
 Следственное дело В.Н. Лихарева.

Примечания 

Выпускники Московского училища для колонновожатых
Дуэлянты Российской империи
Декабристы
Заключённые Петропавловской крепости
Персоналии:Октябрьский район (Ханты-Мансийский автономный округ)
Персоналии:Курган
Персоналии:Тобольск
Участники Кавказской войны
Погибшие на Кавказе декабристы
Унтер-офицеры Российской империи